Cappella di San Giuda Taddeo apostolo ad Angri
 Chiesa di San Taddeo ad Altamura
 Chiesa di San Taddeo a Levico Terme
 Chiesa di San Giuda Taddeo a Roma
 Chiesa di San Giuda Taddeo ai Cessati Spiriti a Roma